Socotrella steht für

 Socotrella (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung der Seidenpflanzengewächse
 Socotrella (Heuschreckengattung), eine Heuschreckengattung